Антон Зайцев:
* Зайцев, Антон (род. 1995) — российский боксёр.
 Зайцев, Антон Александрович (род. 1993) — российский телеведущий.
 Зайцев, Антон Гидионович (род. 1969) — российский телеведущий и журналист, обозреватель, спортивный комментатор.